Calixto García Iñíguez – generale cubano
 Calixto García – comune della provincia di Holguín (Cuba)